Jean Mercier est un nom notamment porté par :
 Jean Mercier (XVI siècle-1570), théologien protestant et linguiste hébraïsant français ;
 Jean Mercier ou Théodose Mercier (1825-1899), homme politique français ;
 Jean Mercier (1914-1988), homme politique français ;
 Jean Mercier(-1944), jeune lycéen assassiné par les Nazis à Besançon pour ses activités dans la Résistance ;
 Jean Mercier (1964-2018), journaliste et écrivain français.